Jméno Tisová má více míst:
 Tisová (okres Tachov) – obec v okrese Tachov
 Tisová (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Tisová (Nejdek) – část města Nejdek v okrese Karlovy Vary
 Tisová (Otročín) – část obce Otročín v okrese Karlovy Vary
 Tisová (Kraslice) – část města Kraslice v okrese Sokolov
 Tisová (Bohutín) – část obce Bohutín v okrese Příbram
 Tisová (Březová) – zaniklá obec a část města Březová v okrese Sokolov, na jejím místě stojí
 Elektrárna Tisová – uhelná elektrárna v západních Čechách

vodní toky
 Tisová (přítok Ohře) – pravostranný přítok Ohře v okrese Sokolov
 Tisová (přítok Opavice) – pravostranný přítok Opavice v okrese Bruntál

hory, vrchy a kopce
 Velká Tisová – vrchol v Lužických horách u nádraží Jedlová (693 metrů nad mořem)

Externí odkazy